III liga polska w piłce nożnej (1981/1982) – 30. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Brało w nich udział 58 drużyn (o jedną mniej niż w poprzednim sezonie) grająch w 4 grupach. Do klasy okręgowej spadły tylko 4 drużyny, ponieważ w następnym sezonie liczba grup została zwiększona do 8.

Nowe zespoły 
(S) 8 spadkowiczów z II ligi z poprzedniego sezonu

(B) 16 drużyn, które uzyskały awans z lig okręgowych

Grupa I 
Tabela końcowa:

Grupa II 
Tabela końcowa:

Grupa III 
Tabela końcowa:

Grupa IV 
Tabela końcowa:

Przypisy 

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1981 w piłce nożnej
1982 w piłce nożnej
1981 w polskim sporcie
1982 w polskim sporcie